Кингстаун има више значења:
 Кингстаун
 Кингстаун (Мериленд)
 Кингстаун (Северна Каролина)